Йосип Элез (; родился 25 апреля 1994 года, Сплит, Хорватия) — хорватский футболист, защитник клуба «Хайдук».

Карьера

Клубная 
Элез — воспитанник клуба «НК Солин». В 14 лет он перешёл в сплитский «Хайдук», где провёл пять лет в молодёжном составе. 27 апреля 2011 года в матче против «Интера» (Запрешич) дебютировал в чемпионате Хорватии. В составе «Хайдука» стал серебряным призёром чемпионата Хорватии в сезоне 2011/12, а также помог команде выиграть кубок Хорватии в сезоне 2012/13.

В июле 2013 года Элез был продан в «Лацио» за 400 тысяч евро. В сезоне 2014/15 отдавался в аренду в «Гроссето», а также в венгерский клуб «Гонвед», за который провёл 13 матчей в чемпионате Венгрии. В сезоне 2015/16 был отправлен в аренду в датский клуб «Орхус». 27 июля 2015 года в матче против «Виборга» дебютировал в чемпионате Дании, а 15 августа того же года в матче против «Ольборга» забил первый гол за «Орхус». В составе «Орхуса» стал финалистом кубка Дании в сезоне 2015/16. В июне 2016 года Элез на правах аренды был отправлен в «Риеку».

В январе 2018 года Элез стал игроком «Ганновера».

В сборной 
В 2011 году в составе сборной Хорватии до 17 лет принимал участие в отборочном цикле к чемпионату Европы среди юношей до 17 лет.

В 2012 году в составе сборной Хорватии до 19 лет принимал участие в отборочном цикле к чемпионату Европы среди юношей до 19 лет.

Достижения 
 «Хайдук»
 Чемпионата Хорватии: 2011/12
 Обладатель Кубка Хорватии: 2012/13

 «Орхус»
 Финалист Кубка Дании: 2015/16

Примечания 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Хайдук» Сплит

Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Орхус»
Игроки ФК «Гроссето»
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Ганновер 96»